La nazionale di calcio a 5 della Zambia è, in senso generale, una qualsiasi delle selezioni nazionali di calcio a 5 della FAZ che rappresentano la Zambia nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate alle squadre nazionali.

Statistiche

Campionato mondiale

Campionato africano 

Zambia
Calcio a 5 in Zambia
5